Radwan – polski herb szlachecki
 Radwan Sowity – polski herb szlachecki